Edmondston est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Holly Edmondston (1996-), coureuse cycliste néo-zélandaise ;
 Thomas Edmondston (1825-1846), botaniste britannique.

Patronyme anglais